Neukum ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Neukum (1944–2014), deutscher Planetenforscher
 Otto Neukum (1929–2014), deutscher Politiker (CSU)

Neukum steht für:
 Neukum (Marskrater)
 (6150) Neukum, Asteroid des Hauptgürtels